Polen Rundt 2016 var den 73. udgave af cykelløbet Polen Rundt. Løbet startede 12. juli og sluttede 18. juli. På grund af OL var det flyttet fra august, og foregik samtidig med Tour de France. Løbet blev vundet samlet af belgiske Tim Wellens fra .

Dårlige vejrforhold prægede løbet. På femte etape stod hele 86 ryttere af, og sjette etape blev først forkortet, derefter aflyst.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
Jesper Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape 
Etape aflyst på grund af vejrforholdene.

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Referrencer

Eksterne henvisninger

2016
UCI World Tour 2016